Bollschweiler ist der Familienname folgender Personen:

 Hugo Bollschweiler (* 1970), Schweizer Dirigent, Violist, Komponist, Texter, Lyriker und Librettist
 Jakob Friedrich Bollschweiler (1888–1938), deutscher Tiermaler
 Oskar Bollschweiler (* 1935), deutscher Vibraphonist